Godard ist der Familienname folgender Personen:
 Agnès Godard (* 1951), französische Kamerafrau
 Amédée Godard († 1894/1896), französischer Komponist
 André Godard (1881–1965), französischer Architekt, Archäologe und Kunsthistoriker
 Armand Godard (vor 1920–nach 1937), französischer Bildhauer des Art déco
 Barbara Godard (1941–2010), kanadische Übersetzungswissenschaftlerin und Literaturkritikerin
 Benjamin Godard (1849–1895), französischer Komponist
 Christian Godard (* 1932), französischer Comiczeichner und -autor
 Eric Godard (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler
 Eugène Godard (1827–1890), französischer Aeronautiker
 Eugène Godard II (1864–1910), französischer Aeronautiker
 Henri Godard (1905–1978), französischer Autorennfahrer
 Jean-Luc Godard (1930–2022), französisch-schweizerischer Filmregisseur
 Joel Godard (* 1938), US-amerikanischer Entertainer
 Marcel Godard (1888–1965), französischer Radrennfahrer
 Michel Godard (* 1960), französischer Jazzmusiker
 Yves Godard (1911–1975), französischer Offizier und Mitglied in der rechten Terrororganisation OAS
 Yvonne Godard (1908–1975), französische Schwimmerin

Siehe auch:
 Gaudard
 Goddard
 Godart